Tolnai László (1907–1985) nótaszerző
 Tolnai László (1939) fizikus, főiskolai docens
 Tolnai László (1963) cselgáncsozó

Jegyzetek